Алекса́ндр Гу́рьев:
 Гурьев, Александр Анатольевич (род. 1957) — советский и российский режиссёр, художник-постановщик мультипликационных фильмов.
 Гурьев, Александр Владимирович (род. 1958) — советский хоккеист.
 Гурьев, Александр Дмитриевич (1785—1865) — генерал-лейтенант, член Государственного совета Российской империи.
 Гурьев, Александр Николаевич (Гурвич, 1864 — после 1910) — русский экономист, публицист.